Виљагран има више значења:

 Општина Виљагран (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Виљагран (Виљагран, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Виљагран (Тамаулипас), општина у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Виљагран (Виљагран, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику